Roggenberg ist der Name von

 einem Berg bei Markelsheim, siehe Roggenberg (Markelsheim)
 einem Ortsteil von Barßel, siehe Roggenberg (Barßel)